Afrykańska królowa – powieść C.S. Forestera
 Afrykańska królowa – film  Johna Hustona, ekranizacja powieści